Е́ллісон (Ellison, Ellyson) — англійське й американське прізвище. Крім того, Еллісон (Allison, Allyson) — ім'я.

Відомі носії прізвища:

 Адріан Еллісон — британський веслувальник
 Брейді Еллісон — американський лучник
 Гарлан Еллісон — американський письменник
 Джейсон Еллісон — канадський хокеїст
 Еріка Еллісон — американська модель
 Метт Еллісон — канадський хокеїст
 Мервін Арчделл Еллісон — ірландський астроном
 Моуз Еллісон (Моуз Джон Еллісон, мол; 1927) — американський джазовий і блюзовий піаніст, співак, композитор.
Отто Еллісон фон Нідлеф — австрійський офіцер англійського походження.
 Первіс Еллісон — американський баскетболіст, центровий
 Ральф Валдо Еллісон — американський письменник. Його єдиний роман «Невидимка» журнал Ньюсвік поставив на 6 місце у Рейтингу 100 найкращих книг усіх часів.

Див. також 
 10177 Еллісон — астероїд
 Аллісон ()

Примітки 

Англійські прізвища